

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Bierzyn – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Strzelin 
 Bierzyn – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Boniewo